Charles Genty (1876-1956) – pittore e illustratore francese
 Jean-Claude Genty (1945) – ex ciclista su strada francese
 Louis Genty (1743-1817) – teologo e religioso francese